Дана-и Меног-и храт (, или «мнения духа мудрости») — среднеперсидская книга, написанная примерно в VIII веке. Она включает в себя ответы этого духа на шестьдесят два вопроса или группы вопросов, сделанных неким мудрецом по различным предметам, связанным с зороастрийской религией. Этот трактат содержит около 11 000 слов и долгое время был известен, как и Шиканд-гуманский вичар (53), только благодаря его пазандскому варианту, подготовленному в Средние века персидским зороастрийским писателем Нериосангом.

Эта книга была переведена на английский язык Уэстом в 1871 г., после чего в 1885 г. последовал перевод текста пехлеви.

Описание 
Книга содержит беседу между мудрецом и Духом Мудрости (Меног-и-Храт), каждый из которых отвечает на вопросы другого в философских и религиозных вопросах.

См. также 
 Среднеперсидский язык
 Зороастризм
 Меног-и Храд

Примечания

Литература 
 https://web.archive.org/web/20180521073805/http://www.farvardyn.com/pahlavi4.php#54

Источники 
 Кассок, Зик СП, (2013), Дадестан-и Меног-и Храд: путеводитель для студента, изучающего пехлеви, 2013 г.,

Ссылки 
 www.avesta.com 
 www.farvardyn.com 

Среднеперсидская литература
Персидский язык
Литература на персидском языке